L.A.X. — третий студийный альбом американского рэпера The Game, вышел в 2008 году на американском лейбле Geffen Records.

Об альбоме 
Название альбома идентично аббревиатуре Международного аэропорта Лос-Анджелеса.

L.A.X. первый альбом The Game'а, который вышел в двух версиях — в обычной и Deluxe Edition (на 2 CD). В Deluxe Edition дополнительно включены несколько песен.

Список композиций

Deluxe Edition 
 01. Big Dreams
 02. Camera Phone (featuring Ne-Yo)
 03. Nice (featuring Newz)
 04. Spanglish (featuring Hyna)

Примечания

Ссылки 
 Рецензия Андрея Никитина на www.rap.ru

Альбомы 2008 года
Альбомы The Game
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом